Давиде Ди Микеле (; ) — итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего; тренер.

Карьера 
Воспитанник клуба «Лодиджани». В 1998 году дебютировал в Серии А за «Салернитану». После вылета команды из элиты остался в ней и проявил свои бомбардирские способности. В 2000 году с шестью мячами стал лучшим бомбардиром Кубка страны. Затем Ди Микеле более десяти сезонов провёл в Серии А в составах «Удинезе», «Реджины», «Палермо», «Торино», «Лечче» и «Кьево».

Сезон 2008/09 Ди Микеле провёл в Англии. «Торино» отправило его в аренду в клуб Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед», который тренировал итальянец Джанфранко Дзола. Дебютировал за команду 13 сентября 2008 года в игре против «Вест Бромвича». Всего за сезон Ди Микеле провёл 30 матчей и забил четыре года. Летом 2009 года он вернулся на родину. В январе 2010 года сообщалось, что Ди Микеле мог перейти в «Зенит».

Завершил свою карьеру футболист в 40 лет в коллективе низшей лиги «Лупа Рома». В нём же Ди Микеле начал свою тренерскую деятельность.

Сборная 
За сборную Италии Давиде Ди Микеле дебютировал 30 марта 2005 года в товарищеском матче против Исландии, который завершился со счётом 0:0. Всего за «Скуадру адзурру» форвард провёл шесть встреч.

Матчи и пропущенные голы за сборную

Достижения

Командные 
  Чемпион Серии B (1): 2009/2010.

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Италии (1): 1999/2000 (6 мячей).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на Sports.ru 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Лодиджани»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Лупа Рома»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Лупа Рома»
Тренеры ФК «Туррис»